Andreas L. Dackell, švedski hokejist, * 29. december 1972, Gävle, Švedska.

Dackell je v švedski ligi igral za klube Strömsbro/Gävle HF 83, Brynäs IF in Team Gävle HF. Za Brynäs je skupno odigral štirinajst sezon, od sezone 2008/09 do upokojitve po sezoni 2011/12 je bil kapetan. V sezoni 1992/93 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1996 je bil kot 136. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1996/97. V ligi NHL, kjer je igral še za Montreal Canadiense, je skupno odigral 613 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 91 golov in 159 podaj, ter 44 tekem končnice, na katerih je dosegel po pet golov in podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 1994, kjer je z reprezentanco osvojil naslov olimpijskega prvaka, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Strömsbro/Gävle HF 83
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 29
| 21
| 9
| 30
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Team Gävle HF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 26
| 17
| 24
| 41
|
| 42
|
| 2
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 12
| 15
| 27
|
| 12
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 12
| 17
| 29
|
| 47
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +4
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 17
| 16
| 33
|
| 34
|
| 14
| 3
| 3
| 6
|
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 6
| 6
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 19
| 16
| 35
|
| 31
|
| 10
| 9
| 6
| 15
|
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 79
| 12
| 19
| 31
| -6
| 8
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 15
| 18
| 33
| -11
| 24
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| -4
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 77
| 15
| 35
| 50
| +9
| 30
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 10
| 25
| 35
| +5
| 18
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -1
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 13
| 18
| 31
| +7
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 01/02
|
| 79
| 15
| 18
| 33
| -3
| 24
|
| 12
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 02/03
|
| 73
| 7
| 18
| 25
| -5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 03/04
|
| 60
| 4
| 8
| 12
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 40
| 9
| 13
| 22
| -13
| 48
|
| 10
| 2
| 6
| 8
| +4
| 8
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 40
| 6
| 13
| 19
| -3
| 22
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 54
| 7
| 21
| 28
| +4
| 67
|
| 7
| 2
| 7
| 9
| +1
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 07/08
|
| 54
| 7
| 18
| 25
| -13
| 40
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| -1
| 10
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 08/09
|
| 55
| 13
| 27
| 40
| +7
| 44
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 09/10
|
| 48
| 9
| 24
| 33
| 
| 26
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 53
| 11
| 25
| 36
| 
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 11/12
|
| 16
| 4
| 5
| 9
| 
| 6
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 25
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1217
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 682
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 660
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 111
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Strömsbro/Gävle HF 83
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Team Gävle HF
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Montreal Canadiens